Џорџ Плантагенет, 1. војвода од Кларенса (Dublin Castle, 21. октобар 1449 — Лондон тауер, 18. фебруар 1478) је био војвода од Кларенса из династије Јорк. Био је син Ричарда Плантагенета и Сесили Невил.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1449.
Умрли 1478.
Династија Јорк